Quinze-Avril ou XV-Avril ou 15-Avril, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

15 avril,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par ces odonymes sont notamment :

En France,

 le  : une rafle de résistants est menée par l'occupant allemand à Voutezac en Corrèze, vers la fin de la seconde Guerre mondiale.
 le  : second jour de destruction de la ville de Vaux-sur-Mer en Charente-Maritime, lors de l'attaque de la poche de Royan, à la fin de la seconde Guerre mondiale.

Au Niger, 
 le  : Renversement du président Hamani Diori par le coup d'État militaire de Seyni Kountché.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 15 de Abril » ou « Quince de Abril »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 15 de Abril », à , dans l'État de Tabasco.

Religion 

Déclaration du Quinze-Avril ou DQA, déclaration controversée de doctrine religieuse, prononcée par Monseigneur Bernard Fellay, évêque traditionaliste de la  Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
15